Michael Lunardi (ur. 21 września 1992 w Asiago) – włoski skoczek narciarski i trener, reprezentant klubu C.S. Forestale Dello Stato. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lipcu 2008 w Oberwiesenthal zadebiutował w cyklu FIS Cup. Pierwsze punkty zdobył w nim w swoim drugim starcie, zajmując 27. miejsce. W październiku tego samego roku po raz pierwszy wystartował w Letnim Pucharze Kontynentalnym – był 37. w Falun. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009, zajmując 21. miejsce indywidualnie i 8. w drużynie.

Zdobył brązowe medale w zawodach na skoczni normalnej i dużej na Mistrzostwach Włoch w Skokach Narciarskich 2009.

W latach 2009–2012 czterokrotnie startował na mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie najwyżej znalazł się na 44. miejscu, w swoim ostatnim starcie. Występował również na zimowej uniwersjadzie: w 2013 był 22. na skoczni dużej i 23. na normalnej, a w 2015 zajął 31. miejsce.

W lipcu i sierpniu 2014 czterokrotnie zdobywał punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego – jedyne w karierze w zawodach tej rangi. Stanął również na podium konkursu FIS Cup w Villach.

Po sezonie 2014/2015 zakończył karierę sportową i został trenerem włoskiej reprezentacji juniorów w kombinacji norweskiej. W lipcu 2017 ponownie wystąpił w zawodach międzynarodowych, zajmując lokaty w szóstej i siódmej dziesiątce rozegranych w Villach konkursów FIS Cupu. W sezonie 2018/2019 został asystentem trenera kadry A reprezentacji Włoch w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Lunardiego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Lunardiego na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty M. Lunardiego na uniwersjadzie – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Włoscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Asiago